Krügel steht für:

 Humpen (österreichisch)
 Krügel (Fichtelgebirge) (751 m), Berg im Fichtelgebirge, 1 km südlich von Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern

Krügel ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Krügel, Schweizer Nordischer Kombinierer und Skisprungfunktionär
 Heinz Krügel (1921–2008), deutscher Fußballtrainer
 Kuno Krügel (1910–?), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Marcel Krügel (1893–1973), Schweizer Unternehmer und Politiker (LPS)
 Mareike Krügel (* 1977), deutsche Schriftstellerin
 Siegfried Krügel (1915–2000), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Cruguel